Terranova di Pollino — comuna italiana da Basilicata
 Terranova dei Passerini — comuna italiana da Lombardia
 Terranova da Sibari — comuna italiana da Calábria
 Terranova Sappo Minulio — comuna italiana da Calábria
 Rádio Terranova

Desambiguações de topônimos